Astrid Whettnall (née en 1971), actrice belge
  (1811-1882), homme d'affaires belge
 Edmond Whettnall (1843-1913), homme politique belge
  (1839-1903), diplomate belge
 Sophie Whettnall (née en 1973), actrice contemporaine belge